Buza János (1848–1912) főiskolai tanár, gyűjteményőr
 Buza János (1939) történész